Ча́усский район () — административная единица на востоке Могилёвской области Республики Беларусь. Административный центр — город Чаусы.

География 
Площадь — 1500 км². Основные реки — Проня с притоками Бася и Раста.

Город Чаусы — центр Чаусского района, расположен на реке Бася. Находится на расстоянии 41 км от Могилёва, в 5 км от железнодорожной станции Чаусы на линии «Могилёв—Кричев».

История 
В дореволюционное время — Чаусский уезд.

Создан 17 июля 1924 года в составе Могилёвского округа (до 26 июля 1930 года). 20 августа 1924 года включал 17 сельсоветов: Антоновский, Благовичский, Волковичский, Галузский, Головенчицкий, Долгомохский, Кузьминичский, Пилещинский, Прудковский, Прилесский, Путьковский, Радомльский, Самулковский, Сущовский, Усушковский, Холмовский, Чаусский.

2 марта 1931 года в состав района вошли Амхиничский, Хотетовский, Хацковичский сельсоветы упразднённого Луполовского района.

8 июля 1931 года включён Чернавский сельсовет упразднённого Дрибинского района и Осиновский, Дедневский сельсоветы упразднённого Расненского района.

С 15 января 1938 года — в составе Могилёвской области. 1 января 1941 года в состав района входил город Чауссы и 21 сельсовет.

В середине июля 1941 года во время Великой Отечественной войны район был захвачен немецкими войсками. Во время оккупации погибло 1786 жителей. Сопротивление оказывали Чаусские подпольные райкомы КП(б)Б (с 25 июня по 1 октября 1943 года) и ЛКСМБ (с 1 июня по 1 октября 1943 года), 14-ая Темнолесская партизанская бригада, партизанский полк «Тринадцать», партизанский отряд «Чапай». Восточная часть района была освобождена в сентябре-декабре 1943 года войсками 10-й армии Западного фронта и 50-й армии. Город Чауссы был освобождён в конце июня 1944 года.

16 июля 1954 года упразднены Амхиничский, Волковичский, Головенчицкий, Долгомохский, Дедневский, Желивский, Прилесский, Самулковский, Холмовский, Хотетовский сельсоветы. Создан Горбовичский сельсовет. Мокрядский сельсовет переименован в Варваринский.

16 сентября 1959 года в состав района вошёл Зарестенский сельсовет, ранее находившийся в Дрибинском районе. 13 ноября 1959 года сельсовет был упразднён.

14 октября 1959 года Путьковский сельсовет переименован в Желивский.

13 ноября 1959 года ликвидирован Зарестенский сельсовет.

16 мая 1960 года упразднены Осиновский, Варваринский, Дужавщинский, Желивский, Сущовский, Усушковский, Хацковичский сельсоветы.

Административное устройство 
Район подразделяется на город Чаусы и 7 сельсоветов, включающие 164 сельских населённых пункта:

Упразднённые сельсоветы:

Демография 
Население района составляет 17 907 человек, из них в г. Чаусы проживает 10 481 (на 1 января 2019 года).

В ходе переписи 2019 года 93 % жителей района назвали себя белорусами, 4,91 % — русскими, 0,65 % — украинцами, 0,14 % — поляками.

На 1 января 2018 года 17,9 % населения района были в возрасте моложе трудоспособного, 49,3 % — в трудоспособном возрасте (предпоследнее место в Могилёвской области), 32,8 % — в возрасте старше трудоспособного (2-е место в области после Кличевского). Средние показатели по Могилёвской области — 17,5 %, 56,8 % и 25,7 % соответственно. 52,2 % населения составляли женщины, 47,8 % — мужчины (средние показатели по Могилёвской области — 52,9 % и 47,1 % соответственно, по Республике Беларусь — 53,4 % и 46,6 %).

Коэффициент рождаемости в районе в 2017 году составил 12,1 на 1000 человек, коэффициент смертности — 23,9 (в районном центре — 14,1 и 12,5 соответственно). Средние показатели рождаемости и смертности по Могилёвской области — 10,5 и 13,6 соответственно, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6 соответственно. По уровню рождаемости район занимает 8-е место в области, по уровню смертности — 2-е (после Бобруйского района). Всего в 2017 году в районе родилось 220 и умерло 435 человек, в том числе в районном центре родилось 148 и умер 131 человек.

В 2017 году в районе было заключено 116 браков (6,4 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 7,1) и 50 разводов (2,7 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 3,6).

Экономика 
Предприятия города выпускают молочную продукцию, осуществляют первичную обработку льна, изготавливают строительные материалы.

Сельское хозяйство 
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в организациях района (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) в 2017 году составила 45 094 га (451 км², 6-е место в Могилёвской области). В 2017 году под зерновые и зернобобовые культуры было засеяно 18 512 га, под лён — 200 га, под кормовые культуры — 24 679 га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях в 2017 году составил 52,5 тыс. т. По валовому сбору зерновых в 2017 году район занял 6-е место в Могилёвской области. Средняя урожайность зерновых в 2017 году составила 28,3 ц/га (средняя урожайность по Могилёвской области — 33,4 ц/га, по Республике Беларусь — 33,3 ц/га). По этому показателю район занял 16-е место в Могилёвской области. Валовой сбор льноволокна в 2017 году составил 0,3 тыс. т при урожайности 15,1 ц/га (средняя урожайность по Могилёвской области — 10,3 ц/га, по Республике Беларусь — 9,2 ц/га).

На 1 января 2018 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 26,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 8,9 тыс. коров, а также 6,8 тыс. свиней. По поголовью крупного рогатого скота район занял 9-е место в Могилёвской области. В 2017 году сельскохозяйственные организации района реализовали 2,4 тыс. т скота на убой (в живом весе) и произвели 29,5 тыс. т молока. По производству молока район занял 12-е место в Могилёвской области. Средний удой молока с коровы — 3447 кг (средний показатель по Могилёвской области — 4296 кг, по Республике Беларусь — 4989 кг).

Транспорт 
Город Чаусы — узел автодорог на Могилёв, Кричев, Мстиславль, Чериков.

Здравоохранение 
В 2017 году в учреждениях здравоохранения района работало 37 врачей и 200 средних медицинских работников, в лечебных учреждениях было 127 больничных коек. Численность врачей в пересчёте на 10 тысяч человек — 20,4 (средний показатель по Могилёвской области — 34,6, по Республике Беларусь — 40,5), количество больничных коек в пересчёте на 10 тысяч человек — 70,1 (средний показатель по Могилёвской области — 83,1, по Республике Беларусь — 80,2). По этим показателям район занял 16-е и 9-е места в области соответственно.

Образование 
В 2017 году в районе насчитывалось 15 учреждений дошкольного образования (включая комплексы «детский сад — школа») с 0,7 тыс. детей. В 2017/2018 учебном году в районе действовало 13 учреждений общего среднего образования, в которых обучались 1,9 тыс. учеников. В школах района работало 309 учителей. В среднем на одного учителя приходилось 6,1 учеников (среднее значение по Могилёвской области — 8,4, по Республике Беларусь — 8,7).

Культура 
В Чаусы действует Чаусский районный историко-краеведческий музей, в котором собрано 5115 музейных предметов основного фонда. В 2016 году музей посетили 5,8 тысяч человек, в 2015 году — 5,7 тысяч. Экспозиция музея посвящена природе, этнографии, истории района, а также известным уроженцам — Льву Маневичу, Сергею Новикову, Ивану Носовичу, Михаилу Панфиловичу, Варваре Рудневой-Кашеваровой.

Достопримечательности 

 Церковь в деревне Благовичи

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Чаусского райисполкома
 Итоги переписи населения Чаусского района Могилевской области 2009 года
 Информация на портале Могилёвской области
 Карты и общие сведения на emaps-online

См. также 
 Холокост в Чаусском районе